El Socorro kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Socorro (ort i Honduras), Departamento de Comayagua,

Mexiko 

 El Socorro, Guanajuato, ort, San Diego de la Unión, 
 El Socorro, Zacatecas, ort, Loreto, 
 El Socorro, Oaxaca, ort, Santiago Tilantongo, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar